Cíl může být:
 Cíl (záměr) – nějaká meta, stav, uspořádání, objekt, kterého má být v reálném čase dosaženo (ať už fyzicky, nebo i obrazně)
 vojenský cíl
 politický cíl
 osobní cíl
 pedagogický cíl
 inflační cíl
 cílový prostor, konkrétní místo, kde končí nějaký sportovní závod 
 Cíl (časopis), český časopis
 Cíl (družstvo), české výrobní družstvo 
 Cíl (firma), česká akciová společnost
 Obchodní centrum Cíl v Praze-Záběhlicích na Zahradním Městě

příjmení
 Filip Cíl (* 1989) – český herec

Související články 
 Start

Externí odkazy